N2, N-II ou N02 peut faire référence à :

Astronautique 
 N-II, une fusée japonaise.

Domaine militaire 
 N 2, un sous-marin de la Regia Marina.
 N2, un Lance-roquettes multiple de fabrication arménienne, uniquement utilisé dans l'Armée arménienne.

Examen 
 Le N2 est un niveau de maîtrise du Japonais dans le barème JLPT.

Jeux vidéo 
 N2 : un système d'arcade créé par la société Namco ;
 N2 Satellite Terminal : un système d'arcade créé par la société Namco.

Joaillerie  
 N2, Une marque de bijoux fantaisie.

Sciences 
Chimie
 N2 : la formule brute du diazote.

Médecine 
 N2 : le deuxième type de neuraminidase dans le virus de la grippe ;
 Hématurie récidivante et persistante (N02), d'après la classification internationale des maladies.

Sports 
 National 2, ancien nom du championnat de France amateur de football.

Transports 
Aviation
 .

Bus
 Ligne N02, une ancienne ligne de bus Noctis du réseau bruxellois ;
 Ligne de bus Noctilien N02 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 , Numéro 2 ou 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres